Стригова може бити:

 Стригова (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Стригова (ријека), притока Уне на подручју општина Козарска Дубица и Костајница